Okręty US Navy o nazwie USS  "Tollberg":
 "Tollberg" (DE-593) był niszczycielem eskortowym przerobionym w czasie budowy na szybki transportowiec.
 USS "Tollberg" (APD-103) był szybkim transportowcem. W służbie 1945–46.

Tollberg
en:USS Tollberg